Ел Матонал има више значења:

 Ел Матонал (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Матонал (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику